Арха́нгеловка (), село, 
Подоловский сельский совет,
Барвенковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320485502. Население по переписи 2001 г. составляет 287 (130/157 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Архангеловка находится на берегу реки Сухой Торец (), есть мост.
На противоположном берегу находится село Подоловка.
Рядом находится железнодорожная станция Языково.
В 3-х км — г. Барвенково.

История 
 Во время Великой Отечественной войны в районе села шли ожесточенные бои .

Экономика 
В селе есть молочно-товарная ферма и машинно-тракторные мастерские.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов и памятный знак воинам-односельчанам.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Барвенковского района